Prata - o elemento químico
Prata (cor) - a cor prateada

Localidades no Brasil
Prata (Minas Gerais)
Prata (Paraíba)
Prata (Teresópolis)

Prata
Desambiguações de topônimos